Gens Sulpícia, gens romana patrícia.
 Sulpícia Mèmmia, emperadriu romana.
 Sulpícia, poetessa romana que va viure en l'època d'August (segle I aC)
 Sulpícia, poetessa romana que va viure en l'època de Domicià (segle I dC)
 Dret romà:
 Sulpicia Sempronia, llei romana establerta a proposta dels cònsols Publi Semproni Sop i Publi Sulpici Saverrió el 304 aC 
 Sulpicia de jure civitatis, llei romana proposada pel tribú de la plebs Publi Sulpici el 88 aC
 Sulpicia de bello Macedonico, llei romana que va declarar la guerra al Regne de Macedònia governat per Filip V 
 Sulpicia de Gaius Pontinius, llei romana adoptada a proposta del pretor Servi Sulpici Galba 
 Sulpicia de aere alieno, llei romana proposada pel pretor Servi Sulpici Galba el 54 aC 
 Sulpicia de bello Mothridatico, llei romana que va donar el comandament de la guerra contra Mitridates VI Eupator, rei del Pont a Gai Mari